Natascha bzw. Natasha steht für:

 Natascha, weiblicher Vorname
 Natascha (Comic), belgische Comicserie
 (1121) Natascha, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Natasha
 Natasha (Mondkrater)

en:Natasha (disambiguation)